Reionisation oder Reionisierung bezeichnet
allgemein in der Physik und Chemie einen erneuten Vorgang der Ionisation
in der Kosmologie die Reionisierungsepoche